

Letteratura 
 Gisella – romanzo di Carlo Cassola

Onomastica
 Gisella – nome proprio di persona femminile

Persone 
 Gisella – figlia di Carlo Magno 
 Gisella – principessa della casa regnante carolingia figlia di Pipino il Breve
 Gisella –  figlia più giovane dell'imperatore Ludovico il Pio
 Gisella d'Asburgo-Lorena – arciduchessa d'Austria e principessa reale d'Ungheria 
 Gisella di Baviera –  duchessa di Baviera e regina d'Ungheria
 Gisella di Borgogna – duchessa di Baviera e madre dell'imperatore Enrico II
 Gisella di Svevia – imperatrice del Sacro Romano Impero

Pagine correlate 
Gisela (disambigua)
Giselle (disambigua)
Gisla